Bérengère de Barcelone (morte en 1149), reine de León et de Castille, fille de Raimond Bérenger III, comte de Barcelone et femme d'Alphonse VII, roi de Castille, morte en 1149.
 Bérengère Ire (reine de Castille), fille d'Alphonse VIII, roi de Castille et femme d'Alphonse IX, roi de Léon, morte en 1246.
 Bérengère de Castille, fille d'Alphonse X, roi de Castille et fiancée de Louis, fils aîné du roi Saint Louis.

Homonymie dynastique